Варена́ () — город в южной части Литвы, административный центр Варенского района.

Название происходит от реки, рядом с которой расположен город.

География 
Расположен на реке Варене (), в 81 километре от Вильнюса.

Население 
Насчитывается 9240 жителей (2011).

Герб 
Герб Варены создан Республиканской геральдической комиссией в 1969 году, изображает золотую пчелу над шестью стилизованными цветами вереска на синем щите. В 1970 году был, как и гербы других литовских городов, запрещён по инициативе второго секретаря ЦК КПЛ В. И. Харазова и восстановлен в 1994 году.

История 
Ораны впервые упоминаются в письменных памятниках времён Витовта Великого, с 1413, с 1486 как местечко. Вблизи Ораны находился специальный полигон «Алексеевский» Виленского военного округа Вооружённых сил России. В 4 км от него при постройке железной дороги Санкт-Петербург — Варшава в 1862 году возник посёлок, получивший название Вторые Ораны. Эта Варена, как называлось местечко по-литовски, получила в 1946 статус города, с 1950 районный центр. В 1980 старая и вторая Варены объединены в одну административную единицу.

Известные люди 
В Варене 10 (22) сентября 1875 родился известный литовский художник и композитор Микалоюс Константинас Чюрлёнис, а также современный литовский художник Ромас Жмуйдзинавичюс.

Транспорт

Железная дорога 
Железнодорожная станция Варена на линии Лентварис — Марцинконис.

Примечания

Ссылки 
 Варенский район, официальная страница

Города Литвы
Варенский район